Bofinger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bofinger (1912–1946), NS-Funktionär
 Helge Bofinger (1940–2018), deutscher Architekt
 Hugo Bofinger (1876–1953), deutscher Arzt und Bakteriologe

 Kurt Bofinger (1910–nach 1947), deutscher Arzt, Obermedizinalrat für „Erb- und Rassenpflege“ in Stuttgart, Angeklagter im Nürnberger Ärzteprozess
 Manfred Bofinger (1941–2006), deutscher Grafiker und Cartoonist
 Peter Bofinger (* 1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und einer der „Wirtschaftsweisen“

Bofinger als Teil von Firmierungen:
 Pugh & Bofinger, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller